Шевериха — деревня в Клинском районе Московской области, в составе Воздвиженского сельского поселения. Население —  чел. (). До 2006 года Шевериха входила в состав Воздвиженского сельского округа.

Деревня расположена в северо-западной части района, примерно в 33 км к западу от райцентра Клин, на восточной окраине реликтового Коротовского болота, высота центра над уровнем моря — 154 м. Ближайший населённый пункт — почти примыкающее на юго-западе Таксино.

Население

Примечания

Ссылки 
 Сельское поселение Воздвиженское на сайте Клинского района
 Устав сп Воздвиженское.
 Карта Клинского района.
 

Населённые пункты городского округа Клин